Cristiano est un prénom espagnol, italien et portugais. Certains footballeurs sont connus sous le nom de Cristiano :

 Cristiano (1976-), Cristiano Rocha Canedo Roland, footballeur brésilien.
 Cristiano (1981-), Cristiano dos Santos Rodrigues, footballeur brésilien.
 Cristiano (1983-), Cristiano Moraes de Oliveira, footballeur brésilien.
 Cristiano (1987-), Cristiano da Silva, footballeur brésilien.
 Cristiano (1990-), Cristiano Pereira Figueiredo, footballeur portugais.
 Cristiano Júnior (1979-2004), Cristiano Sebastião de Lima Júnior, footballeur brésilien.
 Cristiano Ronaldo (1985-), Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, footballeur portugais.

Voir aussi 
 Cristiana
 Cris (homonymie)